Easy Come, Easy Go (filme de 1928), com Richard Dix
Easy Come, Easy Go (filme de 1947), com Barry Fitzgerald
Easy Come, Easy Go (filme de 1967), com Elvis Presley
Easy Come, Easy Go (álbum), trilha sonora do filme de 1967

Desambiguação